Huangcun kan syfta på följande platser:

Kina 

 Daxing (ort), Peking, 
 Huangcun (socken i Kina, Peking), 
 Huangcun (socken i Kina, Guangxi), 
 Huangcun (socken i Kina, Chongqing), 

Robotskapade Kinaförgreningar